Het Vierde Punt is een Brugse loge die behoort tot het Grootoosten van België.

Geschiedenis
Deze loge is het derde Brugse atelier onder de obediëntie van het Grootoosten. Ze werd opgericht op 4 mei 1991 (4e dag van de 3e maand van het maç. jaar 5991 volgens vrijmetselaars) als dochterloge van La Flandre. De vergaderingen worden gehouden in de werkplaats van La Flandre.

Het Vierde Punt steunt herstructureringsprojecten in Cuba, een pedagogisch project binnen een niet nader genoemd Medisch-Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs in Brugge, steunt en werkt mee aan Opvang vzw, De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs en adoptiekinderen van Foster Parents Plan.

Zie ook
 Lijst van loges in Brugge

Externe link 
 Officiële website

Vierde Punt
Loge in Brugge